Il singolare del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2005, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Hyung-Taik Lee che ha battuto in finale Nicolas Thomann 4-6, 6-1, 7-66.

Teste di serie 

 Björn Phau (quarti di finale)
 Rainer Schüttler (quarti di finale)
 Hyung-Taik Lee (Campione)
 Vasilīs Mazarakīs (secondo turno)

 Simon Greul (primo turno)
 Danai Udomchoke (primo turno)
 Łukasz Kubot (quarti di finale)
 Melle Van Gemerden (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samsung Securities Cup 2005